Teratosperma är ett släkte av svampar. Teratosperma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Teratosperma